El término Once puede referirse a:

 Once (11), el número natural que sigue al 10 y precede al 12.
 Once, película de 2007 dirigida por John Carney.
 Las once, en Chile, nombre de una comida servida a media tarde.
 Once Caldas, equipo de fútbol colombiano de la ciudad de Manizales, que juega en el Fútbol Profesional Colombiano.
 Once de Oro, premio futbolístico.
 11 a. C., el año 11 anterior a la era cristiana.
 11 d. C., al año 11 de la era cristiana.
 Once, canal de televisión mexicano.
O11CE es una Telenovela original de Deporte juvenil. 
Once, personaje de la serie Stranger Things.

A alguna de las siguientes obras musicales:
 Once, álbum de la banda Nightwish.
 Once, álbum de la banda Porretas.
 Once, álbum del cantautor Roy Harper.
 Once, canción de la banda Pearl Jam.

O a alguno de los siguientes lugares:
 Once, una zona situada alrededor de la intersección de las avenidas Corrientes y Pueyrredón en el barrio de Balvanera, Ciudad de Buenos Aires.
 Plaza Once, que es el nombre que se le da a la Plaza Miserere de la zona de Once, en la Ciudad de Buenos Aires.
 Estación Once, una de las tres principales estaciones ferroviarias de la ciudad de Buenos Aires, ubicada en la zona de Once.
 Once, estación de la línea H de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, también en Once.

También, las siglas ONCE pueden hacer referencia a:
 Organización Nacional de Ciegos Españoles.
 ONCE, equipo ciclista español fundado bajo el patrocinio de la anterior.

Enlaces externos